Cribb kan som auktorsförkortning betyda:

 Phillip James Cribb
 Thomas H. Cribb
 Alan Bridson Cribb

Robotskapade auktorsförkortningar